Естеве има више значења:

 Естеве (Сан Илдефонсо Аматлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Естеве (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику